Luís Correia Neves — pioneiro colonizador do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul
Luís Correia (Piauí) — cidade no estado brasileiro do Piauí
Luís Correia Sport Clube — time de futebol do Piauí

Luis Correia